L'Outreterre, également appelée l'Opposition Concordante ou les Domaines concordant des Terres extérieures, est un plan d'existence dans le jeu de rôle Donjons et Dragons. Dans la cosmologie classique de D&D, c'est le plan extérieur qui incarne la stricte neutralité.

Géographie 

L'Outreterre est une terre plate, de dimensions infinies, au centre de laquelle se dresse une aiguille de longueur infinie. Autour de cette aiguille, l'Outreterre est divisée en neuf cercles. Plus un cercle est proche de l'aiguille, plus la magie y est limitée ; toute magie, même celle d'une divinité, est impossible au pied de l'aiguille, ce qui en fait un lieu de rencontre apprécié où tous les participants sont égaux.

Au sommet de l'aiguille flotte Sigil, la cité des portes. Cette ville bâtie à l'intérieur d'un anneau partage certaines caractéristiques avec l'Outreterre, mais elle a aussi des qualités propres : une gravité particulière (toujours dirigée vers l'extérieur, donc vers l'anneau), de nombreuses portes qui mènent vers d'autres plans, et le fait qu'aucune divinité ne peut y entrer.

Le terrain de l'Outreterre est très proche de celui du plan primaire, avec des plaines, des forêts, des montagnes… Malgré l'absence de soleil, de lune et d'étoiles, le ciel de l'Outreterre possède bien un cycle jour/nuit, son ciel s'illuminant et s'assombrissant toutes les 24 heures.

De nombreuses divinités ont leur domaine dans l'Outreterre.

Villes-portails 

Autour de l'Outreterre, formant un vague cercle autour de l'aiguille, se trouvent les villes-portails. Chacune de ces cités est bâtie autour d'un portail vers un autre plan extérieur. L'atmosphère générale d'une ville-portail est proche de celle du plan voisin ; si la ville-portail devient vraiment semblable à ce plan, elle risque de quitter l'Outreterre et finir sur le plan dont elle est le plus proche. C'est ainsi que l'Outreterre préserve sa stricte neutralité.

Par exemple, Automata est la ville-portail construite autour du portail vers le Méchanus, le plan de la loi. C'est une ville extrêmement régulée, où chaque chose doit être faite à un horaire précis, avec une autorisation. Elle glisserait vers le Méchanus si elle n'hébergeait pas également une guilde criminelle puissante qui contrebalance les autorités de la ville.

Il existe en tout 16 villes-portails, chacune abritant son propre portail vers un des 16 plans extérieurs :

 Gloria (Ysgard)
 Xaos (Limbes)
 Folie (Pandémonium)
 Malemort (Abysses)
 Maudite (Carcères)
 Désespoir (Hadès)
 Flambeau (Géhenne)
 Thoras (Baator)
 Rigus (Achéron)
 Automate (Méchanus)
 Fortitude (Arcadie)
 Excelsior (Céleste)
 Porte du Commerce (Bytopie)
 Extase (Élysée)
 Faune (Terres des Bêtes)
 Sylvanie (Arborée)

Habitants 

Les villes-portails et les royaumes des divinités hébergent beaucoup d'humanoïdes et d'autres races ; par exemple, le royaume de la déesse naga Shekinester est habité par des représentants de cette race. D'autres sont essentiellement inhabités, comme les cavernes de la pensée du dieu illithid Ilsensine. Mis à part ces humanoïdes et de la faune normale, les Rilmanis sont une des seules races planaires originaires de l'Outreterre. Ce sont des créatures qui incarnent la neutralité pure.

Notes et références 

Plan extérieur